Odinel de Umfraville ist der Name folgender Personen:

* Odinel de Umfraville (Adliger, † um 1166) († um 1166), anglo-schottischer Adliger
 Odinel de Umfraville (Adliger, † 1182) (auch Odinel II de Umfraville; † 1182), anglo-schottischer Adliger